Strays (1991), een film uit 1991 met onder anderen Kathleen Quinlan en Timothy Busfield
Stray (2019), Amerikaanse film 

Muziek:
Stray (Bradley Joseph), een lied van Bradley Joseph
Stray (Aztec Camera), een album van de band Aztec Camera
Strays (Jane's Addiction), een album van de band Jane's Addiction